ГКС может означать:

 Газокомпрессорная станция
 Гибридные компьютерные системы
 Глобальная компьютерная сеть
 Глюкокортикостероиды
 Госкомстат
 ОАО «Газпром космические системы»
 Группа компаний Систематика (АО «Группа Систематика»)
 ГКС (Górniczy Klub Sportowy) — часть полного названия ряда польских футбольных и хоккейных клубов:
 «Катовице», футбольный клуб ()
 «Белхатув», футбольный клуб ()
 «Катовице», хоккейный клуб ()
 «Тыхы», футбольный клуб ()
 «Тыхы», хоккейный клуб ()
 «Ястшембе», хоккейный клуб ()
 «Ястшембе», футбольный клуб ()